

Wydarzenia 

 bitwa pod Edessą

Urodzili się 
 Antioch II Theos, król Seleukidów